Alberto Bazzoni (1889-1973) – scultore italiano
Alessandro Bazzoni (1933) – ex calciatore italiano
Camillo Bazzoni (1934-2020) – regista e direttore della fotografia italiano
Chiara Bazzoni (1984) – velocista italiana
Giambattista Bazzoni (1803-1850) – scrittore e patriota italiano
Gian Paolo Bazzoni (1935-2014) – scrittore, poeta e drammaturgo italiano
Giovanni Luigi Bazzoni (1816-1871) – compositore italiano
Luigi Bazzoni (1929–2012) – regista e sceneggiatore italiano
Marco Bazzoni, detto BAZ (1979) –  comico, attore, cantante e conduttore italiano